

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Jamielnik – osada leśna wsi Wólka Różańska w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski.
 Jamielnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark 
 Jamielnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Zobacz też 
 Jamielnik-Kolonia